

Informatica 
 giFT – demone informatico
 Gift – linguaggio di markup

Letteratura 
 Gift – romanzo di Alexander Kielland del 1883

Film, serie tv e anime 
 Gift – film danese del 1966
 Gift – film del 1993 diretto da Perry Farrell e Casey Niccoli
 Gift – film giapponese del 2014
 Gift – dorama giapponese del 1997
 .hack//Gift – omake della serie .hack

Musica

Album 
 Gift – album dei Curve del 2001
 Gift – album dei The Sisterhood del 1986
 Gift – album dei Taproot del 2000

Singoli 
 Gift – singolo di Maaya Sakamoto del 1997
 Gift – singolo di Elisa del 2000
 Gift – singolo dei Mr. Children del 2008

Persone 
 Jassie Gift – cantante e musicista indiano
 Roland Gift – cantante e attore britannico

Videogiochi 
 Gift – videogioco pubblicato dalla Eko System nel 2001
 Gift – visual novel giapponese del 2006

Pagine correlate 
The Gift
Gifted